Кандиоты — греческое население главного города (современное название Ираклион) и всего острова Крит, которые правившие городом и островом венецианцы называли Кандией.

История 
В период правления короля Греции Георга I в 1866 году греческое население острова Крит подняло восстание против Османской империи которая правила островом после победы над венецианцами.
Главным требованием восставших было воссоединение с Грецией. Восстание продолжалость до 1869 года.

В самом начале восстания правительство Российской империи пыталось способствовать мирному разрешению конфликта, но уже в октябре 1866 года стало открыто поддерживать восставших.

В России начался сбор средств «в пользу страждущих христиан Востока», то есть в пользу восставших кандиотов.
Были опубликованы воззвания в поддержку кандиотов митрополита Филарета, гофмейстерины графини Н. Д. Протасовой и графини А. Д. Блудовой, которые получили большой резонанс в русском обществе и вынудили правительство более активно поддерживать кандиотов.

Ход восстания подробно и сочувственно освещался в русской печати того времени.

Кандиоты в искусстве 
 Картина Кандиоты в ожидании прибытия парохода Аркадион (1867) художника В. Г. Худякова

См. также 
 Критские мусульмане
 Османская Греция
 Игнатьев, Николай Павлович
 Осман-паша, Нури-Гази

Примечания 

История Греции
История Крита